Britain's & Ireland's Next Top Model, Ciclo 9 es el noveno y último ciclo de Britain's and Ireland's Next Top Model. Fue emitido por LIVING TV. El ciclo comenzó a ser emitido el 20 de junio de 2013. Incluye la participación nuevamente de la modelo Elle Macpherson como productora ejecutiva y presentadora del show, junto a un panel de jueces compuesto por Tyson Beckford y Dannii Minogue. Los jurados originales, Whitney Port y Julien Macdonald no regresaron para esta temporada.

Un nuevo formato fue introducido en el panel durante esta temporada. Ya no habrá jurados invitados, y en caso de haberlos, no tendrán una gran importancia al momento de la eliminación, de modo que el poder cae sólo en las manos de los jueces. Esta temporada hay catorce concursantes. Adicionalmente, se implementó un nuevo proceso de eliminación: en el panel, los jueces realizan la deliberación sin tener contacto con las modelos de manera individual. Hay cuatro concursantes en riesgo, y ellas serán las que enfrenten las críticas del jurado.

Este ciclo, la ganadora recibirá un contrato con la agencia de modelaje Models 1, un editorial de 6 páginas, incluyendo la portada de la revista de moda Company,  £100,000 por un contrato con la empresa de cosméticos Revlon y con TRESemmé, y además un viaje con todos los gastos pagos, a la ciudad de Nueva York.

La ganadora del ciclo fue Lauren Lambert.

Production 
Cycle 9 auditions began on November 2012. The show saw a record number of auditions held in over 17 cities ranging from Plymouth to Glasgow. Thousands of applicants were narrowed to twenty-eight semi-finalists. For unknown reasons, the number was lowered to twenty-seven. Fourteen contestants were selected to take part in the final cast. Filming of the series began on January 21st, 2013 The first airing on June 20th contained two episodes.

Judges 
Two judges from the previous cycle did not retain their positions. Elle Macpherson continued as head judge and executive producer along with model Tyson Beckford, but fashion designer Julien Macdonald and Whitney Port decided to leave the show. Australian singer and talent show judge Dannii Minogue joined Macpherson and Beckford. This leaves the show with a panel of only three judges, the first time since cycle 5.

Contestants 
The cycle once again featured a boot-camp stage. Initially, 28 hopefuls were selected to join the semi-finals. However, only 27 of them were revealed to the public.

International Destination 
This cycle's final international destination has been revealed to be Barbados. The other destinations have yet to be announced.

Episode Guide

Episode 1 
Original Airdate: 20 June 2013

 First eliminated semi-finalists: Ayoola Sundari Smart, Ella, Dominique Binns, Janay Sadler, Lucy Bell, Lydia Lyn	& Stephanie Taylor

{| class="wikitable"
|-
!Group
!Models
|-
|One
|Angel M, Emma, Hannah, Laura
|-
|Two
|Claire, Jessica, Lauren, Saffron
|-
|Three
|Christina, Elizabeth, Emily, Holly
|-
|Four
|Abigail, Angel O, Danielle, Naomi
|-
|Five
|Aleksandra, Carly, Sarah, Sophie
|}

 Second eliminated semi-finalists: Aleksandra Kozielska, Angel Ojera, Carly Gordon, Claire Bodie, Elizabeth Hamilton & Hannah Gardner
 Featured Photographer: Alex James

 Episode 2 
Original Airdate: 20 June 2013

 First call-out: Emma Ward
 Bottom Four: Christina Chalk, Danielle Sandhu, Saffron Williams & Sarah Kennedy
 Eliminated: Christina Chalk
 Featured Photographer: Tim James
 Special Guests: Jade Parfitt, Ian Stuart, Victoria White

 Episode 3 
Original Airdate: 27 June 2013

 First Call-Out: Lauren Lambert
 Bottom Four: Abigail Johns, Danielle Sandhu, Laura Young & Saffron Williams
 Eliminated: Danielle Sandhu
 Featured Photographer: Dan Kennedy
 Special Guests: Matthew Curtis, Louis Smith

 Contestants 
(Still in the running unless stated otherwise & ages stated are at time of contest)

 Summaries 

 Call-out order 

 La concursante que fue eliminada,
 La(s) concursante(s) que estuvo(ieron) en riesgo de ser eliminada.
 La concursante que ganó el reto semanal.
 La(s) concursante(s) que quedó(aron) en el segundo lugar.
 La concursante que ganó la competencia.

 En el episodio 1, no había un orden de tamaño. Los grupos para la primera sesión de fotos conocieron individualmente a los jueces, y las semi-finalistas que fallaron al intentar impresionarlos fueron eliminadas.
 En el episodio 13, Lauren fue declarada ganadora. No hubo lugares específicos para Emma y Sarah.
 Desde el episodio 2 al 7, cuatro concursantes estaban en riesgo de ser eliminadas. Desde el episodio 8 al 9, tres concursantes estaban en riesgo de ser eliminadas. Desde el episodio 10 al 12, dos concursantes estaban en riesgo de ser eliminadas.

 Photo Shoot Guide 
 Episode 1 Photo shoot: Natural Beauty In groups  (Casting)
 Episode 2 Photo shoot: Company Magazine Cover Tries
 Episode 3 Photo shoot: Gymnasts on a Pommel Horse with Louis Smith
 Episode 4 Photo shoot: Topless Jeans Ad on a Beach with a Male Model
 Episode 5 Photo shoot: Underwater Beauty in Gowns 
 Episode 6 Photo shoot: Nude Editorial in B&W 
 Episode 7 Photo shoot: Portraying Fairy Tales 
 Episode 8 Photo shoot: Posing with Snakes in an Antique Library 
 Episode 9 Photo shoot: Revlon Beauty Shots 
 Episode 10 Photo shoot: Hair Campaign for TRESemmé 
 Episode 11 Photo shoot: Jerboa Jewelry in a Limestone Cavern  
 Episode 12 Photo shoots: LG Magazine Covers; Couture Dresses in a Sugar Plantation 
 Episode 13 Photo shoot: Posing in Swimwear for St. Tropez Spray Tan

 Makeovers 
 Abigail: Ningún cambio (negó makeover)
 Angel: Nuevas extensiones, flequillo
 Danielle: Tratado por daño
 Emily: Corto and teñido más oscuro
 Emma: Cejas y pelo blanqueado
 Holly: Flequillo
 Jessica: Desordenado and teñido a dos tonos
 Laura: Pelo más pleno y teñido más oscuro
 Lauren: Ordenado y luces
 Naomi: Teñido más claro
 Saffron: Ningún cambio (negó makeover)
 Sarah: Extensiones pelirrojas
 Sophie: '''Más corto, teñido más oscuro y luces

Referencias

Enlaces externos 
 Britain and Ireland's Next Top Model at Sky Living

Series Top Model